è un personaggio dell'anime giapponese Samurai 7, ispirato al personaggio ideato da Akira Kurosawa ne I sette Samurai.

Biografia
Durante gli eventi della Grande Guerra, Shichiroji combatté fianco a fianco con Kambei Shimada, e poiché era il suo braccio destro venne soprannominato "La vecchia moglie di Kambei". Al termine della guerra fu ferito mortalmente e ritrovato da Yukino, una donna che lavorava nel Villaggio dei Piaceri. In seguito apre una locanda chiamata Firefly Inn e la gestisce insieme alla sua bellissima fidanzata. Quando Kambei gli fa visita, Shichiroji accetta l'incarico, impaziente di tornare a battersi ancora una volta al fianco del migliore amico. Ha una protesi metallica al braccio sinistro, che usa spesso come gancio per afferrare oggetti oppure per salvare alleati in pericolo. In battaglia, a differenza degli altri compagni che usano delle spade, Shichiroji usa una kamayari (un tipo di arma inastata). La sua fidanzata, Yukino, lo chiama amorevolmente Momotaro, in riferimento alla celebre storia giapponese, poiché lo trovò gravemente ferito in balia della corrente di un fiume. È stato il quarto samurai a essere arruolato e uno dei tre sopravvissuti. Al termine della serie torna da Yukino.

Differenze da I sette Samurai
Nel film di Kurosawa, Shichiroji era il luogotenente di Kambei, ma dopo essere scampato miracolosamente alla loro ultima battaglia insieme ha posato la spada ed è diventato un piccolo commerciante. Kambei lo incontra per caso in città e il samurai decide di riassumere il suo vecchio ruolo. Durante tutto il film, Shichiroji porta una katana, tranne che sostituirla ad una lancia durante l'ultima battaglia; questo può aver influito sul design del personaggio animato.

Voci correlate
 Samurai 7
 I sette Samurai

Personaggi di Samurai 7
Samurai immaginari